Гасан Гусейнов:
 Гусейнов, Гасан Аббас оглы (1929—?) — экскаваторщик, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
 Гусейнов, Гасан Чингизович (род. 1953) — советский и российский филолог, культуролог и писатель, доктор наук.